Уильям Брэдфорд:
 Брэдфорд, Уильям (1590—1657) — один из отцов-пилигримов и основателей Плимутской колонии на территории современного Массачусетса (США).
 Брэдфорд, Уильям (1755—1795) — американский адвокат и судья, 2-й генеральный прокурор США.
 Брэдфорд, Уильям (1946—2008) — американский серийный убийца. См. также 
 Шокли, Уильям Брэдфорд